Astengo ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Astengo (1905–1969), peruanischer Fußballspieler
 Fernando Astengo (* 1960), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Astengo (1915–1990), italienischer Stadtplaner und Architekt
 Tatiana Astengo (* 1967), peruanische Schauspielerin